Friedrich von Lüderitz ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Ulrich Wilhelm von Lüderitz (1635–1713), deutscher Generalmajor und Festungskommandant
 Friedrich Wilhelm von Lüderitz (1717–1785), deutscher Oberst und Landjägermeister

Siehe auch:
 Karl Friedrich von Lüderitz (auch Friedrich Wilhelm von Lüderitz; 1701–1762), deutscher Oberst und Regimentschef